Marosán György (1908–1992) politikus
 Marosán György (1946) a Budapesti Gazdasági Egyetem tanára, Marosán György politikus fia (ifj. Marosán György)